Бургардт, Бурґгардт — прізвище.
 Вольфрам Бургардт (1935) — український поет, перекладач, літературознавець, редактор.
 Освальд Бургардт (1891–1947) — український поет, перекладач, літературний критик.

Див. також 
 Боргардт

Прізвища